Брюс Мэ́ннинг Ме́цгер (; ) — американский библеист и текстолог, один из крупнейших знатоков библейских текстов.

Биография 

Родился 9 февраля 1914 года в Пенсильвании (США).

В 1935 году в  получил бакалавра гуманитарных наук, а в 1938 году в  бакалавра теологии. В 1942 году защитил докторскую диссертацию в Пристонском университете по теме «Изучение греческого евангельского лекционария (Greg. 303)».

В 1939 году стал пастором Пресвитерианской церкви США.

С 1948 года — адъюнкт-профессор, а с 1954 — профессор Пристонского университета.

В 1972 году стал первым председателем Североамериканского патристического общества. Участвовал в издании Нового Завета на языке оригинала, переводов  и  и многих других библейских проектах.

В 1994 году Британская академия удостоила Мецгера медали за вклад в развитие библеистики.

Член правления Объединённых библейских обществ и .

Скончался 13 февраля 2007 г. в Принстоне, Нью-Джерси.

Научные труды

Монографии

Переводы на русский язык 
 Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета: Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала: Пер. с англ. — М.: Библейско-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 1996. — 325 с. ISBN 5-87507-011-0
 Мецгер Б. М., Эрман Б. Д.  Текстология Нового Завета: рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала / пер. с англ. Д. Браткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во ББИ, 2018. — XIX, 405 с. (Золотая серия ББИ) (Рекомендовано УМО) (Современная библеистика). ISBN 978-5-89647-270-4 : 1000 экз.
 Мецгер Б. М. Ранние переводы Нового Завета.Их источники, передача, ограничения. — М.: Издание Библейско-богословского института имени апостола Андрея, 2002. — 530 с.
 Мецгер Б. М. Новый завет: контекст, формирование, содержание / пер. с англ.: Г. Г. Ястребов. — 3-е изд. — М.: Изд-во ББИ, 2011. — 360 с. (Современная библеистика). ISBN 978-5-89647-252-0
 Мецгер Б. М. Канон Нового Завета: возникновение, развитие, значение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / пер. с англ. Давид Гзгзян. — 7-е изд. — М.: Изд-во ББИ, 2011. — 332 с. — (Золотая серия ББИ) (Современная библеистика). ISBN 978-5-89647-261-2

Переводы

Статьи 
 
 
  — Presidential Address, Studiorum Novi Testamenti Societas, delivered August 24, 1971, at Noordwijkerhout, The Netherlands.
  — Presidential address, Society of Biblical Literature, delivered October 29, 1971, in Atlanta, Georgia.
 
 Введение к «Текстологическому комментарию на греческий Новый Завет» / пер.: Иннокентий (Павлов), игум. // Мир Библии. 1995. — № 3 (МБ). — С. 32-39.
  История издания греческого текста Нового Завета / пер.: Кузнецов В. // Мир Библии. 1997. — № 4. — С. 30-35.
  Молитва, которую Иисус оставил Своим ученикам / пер.: Федорчук А. // Мир Библии. М., 1998. — № 5. — С. 41-45.
  Проблема канона в наши дни Гл. из кн.: Канон Нового Завета (2-е изд. 1968, полный рус. пер. 1998) / пер.: Гзгзян Д. // Страницы. 1998. Т.3. — № 4. — С. 483—499.

См. также 
 Барт Эрман

Примечания

Литература 

 Волков П. Чей язык сакральнее // НГ-Религии, 16.04.2003

Ссылки 

  Bruce Manning Metzger // 
 Wallace D. B. In Memoriam: Bruce M. Metzger (1914-2007) // Bible.org

Библеисты США
Учёные США
Текстологи
Выпускники Колледжа Ливан Вэлли
Награждённые медалью Бёркитта